Línea E2 de Exprés.cat puede referirse a las siguientes líneas de autobuses interurbanos de Cataluña que forman la red Exprés.cat:

E2 Barcelona <-> Terrassa
E2 Tarragona <-> Salou <-> Cambrils
E2 Lleida <-> Balaguer
E2 Girona <-> Banyoles <-> Olot